Khānī Yek kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khānī Yek (ort i Iran), Fars, 
 Kūh-e Khānī Yek (berg, lat 29,95, long 51,64), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar